Gabriel Audisio (1900-1978), romancier et poète ;
 Gabriel Audisio (1942- ), historien, notamment des religions, et paléographe.